László Nagy (1925–1978) – węgierski poeta
 László Nagy (1927–2005) – węgierski łyżwiarz figurowy
 László Nagy (ur. 1948) – węgierski polityk
 László Nagy (ur. 1949) – węgierski piłkarz
 László Nagy (ur. 1981) – węgierski piłkarz ręczny
 László Nagy – węgierski kajakarz